Chéri(e), c'est moi le chef ! est un jeu culinaire français diffusé sur France 2 du  au , produit par Hervé Hubert et présenté par Grégory Cohen.

Le format a été co-créé par le Français Hervé Hubert et le Turc Rüyhan Durali et sa société de production Erdi Yapim, vendue à l'international sous le titre My Wife Rules !. Le format est actuellement en production pour SBT au Brésil, pour A3 en Algérie, pour Kanal D en Roumanie, ainsi qu'en Thaïlande. Le format est également optionné dans de nombreux autres territoires : Etats-Unis, Royaume-Uni, Allemagne, Italie, Espagne, Grèce, Finlande, Israël, Russie, Moyen-Orient, Pologne.

L'émission est diffusée du lundi au vendredi à , en lieu et place d'Un chef à l'oreille, qui occupait précédemment cette case. Alors que Chéri(e), c'est moi le chef !, à l'instar des autres émissions de l'après-midi de France 2, n'apparaît pas la grille de fin d'année de la chaîne, son arrêt est annoncé pour des raisons budgétaires. Elle sera remplacée à compter du lundi  par un deuxième numéro d'Affaire conclue, moins coûteux.

Concept 
L'émission vise à redonner au public le goût de cuisiner chez soi quotidiennement des recettes accessibles et rapides, pour s’éloigner de la malbouffe des fast-foods et des plats préparés.

En mettant des novices aux fourneaux, l’émission démontre chaque jour au public que la cuisine est à la portée de tous. 

L’émission propose chaque jour deux recettes dites faciles à réaliser, de quinze et trente minutes. Elle montre aux téléspectateurs qu’on peut proposer à sa famille une alimentation saine et variée même en cuisinant peu de temps et sans connaissance particulière. L’émission permet ainsi au grand public de redécouvrir de nombreux produits et d’apprendre à les cuisiner.

Dans « Chéri(e), c’est moi le Chef ! », chaque jour le Chef Grégory Cohen livre aux téléspectateurs de nombreux conseils et astuces pour réapprendre à cuisiner de façon saine avec des produits de saison.

La veille de chaque émission, les téléspectateurs peuvent retrouver en ligne les ingrédients à acheter pour réaliser les recettes du lendemain. Le public peut ainsi cuisiner pendant la diffusion de l’émission, et suivre les tutoriaux didactiques qui y sont présentés. Tous les tutoriaux demeurent en ligne sur le site de France 2 et constituent un catalogue gratuit de recettes qui s’agrémente chaque jour de nouveaux plats.

La règle du jeu 
Dans chaque épisode, 3 couples sont en compétition. L’un des 3 couples est le couple gagnant de l’épisode précédent, qui remet son titre en jeu.

Le principe de l'émission est simple : dans chaque couple, un seul des conjoints connaît la recette à réaliser, et doit guider son conjoint à distance, grâce à une oreillette.

La première épreuve met en compétition les 3 couples sur une recette de 15 minutes.

À l'issue du chrono, le Chef Grégory Cohen déguste les plats préparés et seuls les deux meilleurs couples accèdent à la finale.

Les deux couples finalistes s'affrontent sur une seconde recette, de 30 minutes.

Une fois l'épreuve terminée, les deux candidats ayant guidé leur conjoint dégustent et notent les deux plats à l'aveugle, sans savoir qui les a préparés ! 

Le Chef Grégory Cohen déguste et note également chacun des deux plats.

Le couple gagnant remporte 1 000 € et remet en jeu son titre de couple Champion dans l'épisode suivant.

Audiences 

Du lundi 18/12/2017 au vendredi 22/12/2017, l'émission a battu son record historique en réunissant une part d’audience hebdomadaire de 7 % des individus de 4 ans et plus.

Sur le mois de décembre 2017, « Chéri(e) c’est moi le chef ! » a été le programme le plus performant des après-midi de France 2 sur les cibles commerciales :

- meilleure part d’audience de France 2 entre 14h et 18h sur les Femmes Responsables des Achats de 15-49 ans, en progression de 148 % par rapport à la moyenne de la case sur la même période de 2016, avec une part d’audience moyenne de 5,2 %

- meilleure part d’audience de France 2 entre 14h et 18h sur les Femmes Responsables des Achats de 35-59 ans, en progression de 176 % par rapport à la moyenne de la case sur la même période de 2016, avec une part d’audience moyenne de 6,6%.

Le vendredi 10 novembre 2017, l’émission avait battu tous ses records en réunissant 664 000 téléspectateurs et une part d’audience de 7,4 %. 

Cet épisode a également conclu une semaine record puisque du lundi 6 novembre au vendredi 10 novembre 2017, l’émission a réuni une part d’audience de 6,4 %, ce qui constitue sa meilleure moyenne hebdomadaire depuis son lancement.

Le 7 novembre 2017, l’émission avait réalisé sa meilleure audience depuis la rentrée en réunissant 532 000 téléspectateurs.

Le 10 octobre 2017, l’émission avait déjà battu son record historique avec une part d’audience de 7,1 %.

Du lundi 9 octobre au vendredi 13 octobre 2017, l’émission avait également battu son record en réunissant une part d’audience hebdomadaire de 6,2 % (progression de part d’audience de + 67 % sur l’ensemble des téléspectateurs et de + 41 % sur les FRDA de moins de 50 ans, par rapport par rapport à la même période la saison précédente).

Légende :

Notes et références

Liens externes 
 

Émission diffusée sur France 2
Émission de télévision produite en France
Émission de télévision créée en 2017
Émission de télévision disparue en 2017